Belize Defence Force Football Club é um clube de futebol de Belize, fundado em 1995. Sua sede fica na cidade de Belize City.

Seu estádio é o Estádio MCC Grounds, com capacidade para 3.500 torcedores.

Clubes de futebol de Belize
Clubes de futebol fundados em 1995